Hrvatska riječ (Subotica), hrvatske novine iz Subotice
 Hrvatska riječ (Sarajevo), Prvi hrvatski politički tjednik u BiH na Internetu
 Hrvatska riječ (Skopje), list zajednice Hrvata u Makedoniji
 Hrvatska riječ (Belgija), list hrvatskih radnika u Belgiji
 Hrvatska riječ (Buenos Aires), dvotjedni nezavisni list južnoameričkih Hrvata 
 Hrvatska riječ (Split, 1921.), hrvatski polutjednik iz Splita
 Hrvatska riječ (Split, 1924.), hrvatski dnevni list iz Splita
 Hrvatska riječ (Zagreb), hrvatski dnevni list iz Zagreba
 Hrvatska riječ (Vukovar), hrvatski tjednik iz Vukovara
 Hrvatska riječ (Tullinge), hrvatski kulturni mjesečnik iz Švedske
 Hrvatska riječ (Pittsburgh), hrvatski mjesečnik iz Pittsburgha
 Hrvatska riječ (London), hrvatski mjesečnik iz Londona
 Hrvatska riječ (Sofija), časopis Kultrurno prosvjetnog društva Hrvata u Bugarskoj

 Hrvatska rieč, hrvatski list iz Šibenika
 Hrvatska rieč, hrvatski tjednik iz Požege